Suplicio hace referencia a varios artículos:

Tortura
 Castigo físico intenso (véase tormento).
 Tortura
 Pena de muerte o último suplicio.

Historia y mitología
 Suplicio de Cuauhtémoc
 Suplicio de Marsias
 Suplicio de Tántalo (mitología)
 Suplicio de Sísifo
 Suplicio de Prometeo
 Suplicio de Ravaillac
 Suplicio de Damiens
 Suplicio de Hatuey
 Suplicio de Galvarino
 Suplicio de Túpac Amaru II
 Suplicio o Pasión de Cristo
 Toro Farnesio o Suplicio de Dirce, escultura

Literatura
 El jardín de los suplicios, novela de Octave Mirbeau.
 Suplicio de amor, nombre usual que se da al poema de Gertrudis Gómez de Avellaneda Imitando una oda de Safo (¡Feliz quien junto a ti por ti suspira, ... ¡Deliro, gozo, te bendigo y muero!)

Notas